Lauda steht für:

 Lauda (Musik), eine Gattung der geistlichen Musik
 Lauda Europe, maltesische Fluggesellschaft, Tochtergesellschaft der Ryanair Group
 Laudamotion, ehemalige österreichische Fluggesellschaft, Tochtergesellschaft der Ryanair Group
 Lauda Air, ehemalige österreichische Fluggesellschaft
 Lauda Dr. R. Wobser, deutscher Temperiergerätehersteller
 Bahnhof Lauda

Geografische Objekte:
 Amt Lauda, historischer Amtsbezirk der Herrschaft Rieneck
 Lauda (Lauda-Königshofen), Stadtteil von Lauda-Königshofen im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Personen:

 Hans Lauda (1896–1974), österreichischer Industrieller
 Mathias Lauda (* 1981), österreichischer Rennfahrer
 Niki Lauda (1949–2019), österreichischer Rennfahrer und Unternehmer
 Vladislav Lauda (* 1955), tschechischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Lauta